Riverview Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Riverview Airport (Illinois)
 Riverview Airport (Georgia)
 Riverview Airport (Kentucky)
 Riverview Airport (Michigan)
 Riverview Airport (Ohio)
 Riverview Airport (Wisconsin)